La Serie A1 maschile FIPAV 1981-82 fu la 37ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dalla Santàl Parma. La Pallavolo Catania fu ripescata all'inizio della stagione per la mancata iscrizione di Loreto.

Classifica

Risultati

Tabellone

Play-off Scudetto

Fonti

Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.

Pallavolo nel 1981
Pallavolo nel 1982
 1981-1982